Розарій () — традиційні католицькі чотки, а також молитва, що читається за цими чо́тками; в перекладі з латинської означає «вінок з троянд».
 Розарій — земельна ділянка, призначена для вирощування троянд (квітник).
 Розарій () — станція метрополітену Мехіко.

Див. також 
 Росаріо